De nombreux toponymes urbains en France et en Belgique, ont pour nom Jean Jaurès :

Allées 
 Allées Jean-Jaurès à Toulouse

Avenues 
 Avenue Jean-Jaurès à Aubervilliers et Pantin,
 Avenue Jean-Jaurès au Bourget,
 Avenue Jean Jaurès à Schaerbeek (Bruxelles),
 Avenue Jean-Jaurès à Clamart,
 Avenue Jean-Jaurès à La Courneuve,
 Avenue Jean-Jaurès à Drancy,
 Avenue Jean-Jaurès à Gagny,
 Avenue Jean-Jaurès à Gentilly,
 Avenue Jean-Jaurès à Ivry-sur-Seine,
 Avenue Jean-Jaurès à Joinville-le-Pont,
 Avenue Jean-Jaurès à Lyon,
 Avenue Jean-Jaurès à Meudon,
 Avenue Jean-Jaurès à Montfermeil,
 Avenue Jean-Jaurès à Montrouge,
 Avenue Jean-Jaurès à Paris,
 Avenue Jean-Jaurès aux Pavillons-sous-Bois,
 Avenue Jean-Jaurès au Pré-Saint-Gervais,
 Avenue Jean-Jaurès à Reims,
 Avenue Jean-Jaurès à Rosny-sous-Bois,
 Avenue Jean-Jaurès à Suresnes,
 Avenue Jean-Jaurès à Tournefeuille,
 Avenue Jean-Jaurès à Villetaneuse.

Places 
Place Jean-Jaurès à Castres,
 Place Jean-Jaurès à Lyon,
 Place Jean-Jaurès à Marseille,
 Place Jean-Jaurès à Mont-de-Marsan,
 Place Jean-Jaurès à Montpellier,
 Place Jean-Jaurès à Montrouge,
 Place Jean-Jaurès à Saint-Étienne.
 Place Jean-Jaurès à Suresnes.
 Place Jean-Jaurès à Troyes.

Quartiers 
 Jean Jaurès-Petit-Banque à Vesoul.

Rues
 Rue Jean-Jaurès à Bois-Colombes,
 Rue Jean-Jaurès à Bondy,
 Rue Jean-Jaurès à Brest,
 Rue Jean-Jaurès à Gennevilliers,
 Rue Jean-Jaurès à L'Haÿ-les-Roses,
 Rue Jean-Jaurès à Levallois-Perret,
 Rue Jean-Jaurès à Limoges,
 Rue Jean-Jaurès à Nantes.
 Rue Jean-Jaurès à Noisy-le-Sec.
 Rue Jean-Jaurès à Puteaux.
 Rue Jean-Jaurès à Villejuif.

Stations de métro 
 Jaurès, une station du métro de Paris,
 Jean-Jaurès, une station du métro de Lille,
 Jean-Jaurès, une station du métro de Toulouse,
 Place Jean Jaurès, une station de métro à Lyon.

Autres 
 Fondation Jean-Jaurès, fondation politique française.

Références